Grand-Mère est une ancienne ville du Québec, au Canada.
 les centrales hydroélectriques  de Grand-Mère et du Rocher-de-Grand-Mère, situées à Grand-Mère.
 Rivière Grand-Mère, un affluent de la rivière Saint-Maurice, coulant dans la ville de Shawinigan (secteurs de Sainte-Flore et de Grand-Mère), en Mauricie, au Québec, au Canada.
 Grand-Mère est le surnom du MP 51, premier métro pneumatique
 Café Grand'Mère est une marque de café
 la Fête des grands-mères.

Voir aussi:

 Grand-parent